Ири́да () — в древнегреческой мифологии первоначально олицетворение и богиня радуги, дочь Тавманта и Электры, сестра Гарпий. Жена Зефира. По версии, родила от Зефира Эроса.

В мифологии 
Главная роль Ириды — быть вестницей богов, поручения которых она разносит с быстротой ветра по земле, в морские глубины и даже в преисподнюю. Зевс посылает её с кубком набрать воды из Стикса.

Как богиня радуги, являющейся после дождя в туче или в брызгах воды, Ирида стояла близко к морским божествам. У поэтов она является иногда прислужницей Геры и исполнительницей её поручений, подобно тому как Гермес играет такую же роль при Зевсе. Она готовила ложе для Зевса и Геры.

В искусстве 
Изображается Ирида чаще всего летящей, с распростёртыми большими крыльями, с кадуцеем или чашей в руке. Именуется «златокрылой». По рационалистическому истолкованию, происходит из облака.

В 2009 году сотрудники Британского музея обнаружили на поясе статуи Ириды следы синей краски, благодаря чему сделали вывод, что статуи Парфенона были окрашены в яркие цвета.

Действующее лицо трагедии Еврипида «Геракл», комедии Аристофана «Птицы», пьесы Ахея Эретрийского «Ирида».

Прочее 

По имени богини радуги назван цветок ирис — за богатство вариантов его окраски — и химический элемент иридий, соединения которого также разнообразно окрашены.

Именем Ириды также назван астероид (7) Ирида, открытый в 1847 году.

Примечания

Литература 

 

Древнегреческие богини
Боги-вестники
Боги по алфавиту
Радуга